Фалькенхаузен () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Фалькенхаузен, Александр фон (1878—1966) — генерал вермахта.
 Фалькенхаузен, Людвиг фон (1844—1936) — немецкий генерал.